Amerikai Egyesült Államok
 Millbrook (Alabama)
 Millbrook (Észak-Karolina)
 Millbrook (Illinois)
 Millbrook (Kansas)
 Millbrook (Missouri)
 Millbrook (New Jersey)
 Millbrook (New York)
 Millbrook (Nyugat-Virginia)
 Millbrook (Ohio)
 Millbrook (Wyoming)